L'expression Gauche révolutionnaire désigne les organisations de gauche refusant le réformisme et prônant la révolution sociale pour instaurer leurs idées (abolition du capitalisme, de la pauvreté, etc.), elle peut donc être employée comme un synonyme d'extrême gauche, notamment sur le plan des idées et des perspectives. 

La gauche révolutionnaire est le nom des organisations politiques basé sur ces idées :
 Devrimci Sol est une organisation politico-militaire turque des années 1970.
 Unión de Izquierda Revolucionaria, Union de la gauche révolutionnaire au Pérou.
 France :
 La Gauche révolutionnaire (1935-1938) a été une tendance de la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO) des années 1930 dirigée par Marceau Pivert, exclue en 1938, qui a créé le Parti socialiste ouvrier et paysan.
 La Gauche révolutionnaire était une tendance « marxiste-léniniste » au sein du Parti socialiste unifié qui rejoindra ensuite le Parti communiste marxiste-léniniste de France.

 La Gauche révolutionnaire (1992) est une organisation trotskiste française créé en 1992, qui a rejoint en 2009 le Nouveau Parti anticapitaliste et l'a quitté en 2012. Aujourd'hui, la Gauche révolutionnaire en France est un parti à part entière. Avec l'édition de L'Égalité, journal traitant de sujets sociaux et politiques, la GR fait partie du Comité pour une Internationale ouvrière (CIO). Ces militants sont présents en France mais aussi aux États-Unis, en Amérique du Sud, largement en Europe et dans quelques pays en Afrique.

Gauche (politique)